Чемпионат Европы по регби-7 среди женщин 2013 (), официально Гран-при ФИРА-АЕР по регби-7 среди женщин 2013 () — 11-й розыгрыш чемпионата Европы по регби-7 среди женщин, прошедший в два этапа. Первый этап состоялся во французском городе Брив-ла-Гайард, второй — в испанском городе Марбелья.

Женская сборная России по регби-7 впервые в истории выиграла чемпионат Европы: несмотря на поражение на первом этапе от Англии в финале, на втором этапе в финале россиянки обыграли француженок и по сумме двух турниров набрали наибольшее количество баллов, выиграв чемпионат.

Календарь

Первый этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Чаша

Тарелка

Кубок

Второй этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Чаша

Тарелка

Кубок

Итоговый зачёт

Примечания

Ссылки 
 Women's Grand Prix Sevens Series 2013 

Чемпионаты Европы по регби-7
2013 год в регби
Международные спортивные соревнования в Испании
Международные соревнования по регби во Франции